"Slavonska nogometna zona - Posavska skupina" je bila jedna od dvije skupine "Slavonske nogometne zone", odnosno liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Premium" iz Bosanskog Broda.

Ljestvica 

 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu 
 "Hajduk" (Sijekovac) i "Premium" (Bosanski Brod) - klubovi iz Bosne i Hercegovine

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice  
 Hrvatska liga 1974./75. 
 Slavonska zona - Podravska skupina 1974./75. 
 Liga NSP Nova Gradiška 1974./75. 
 Liga NSP Slavonska Požega 1974./75. 
 Liga NSP Slavonski Brod 1974./75. 
 Područna liga NSP Vinkovci 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Edvard Bogovič: Sve je počelo prije 85 godina : monografija 85 godina nogometa u Novskoj , Novska, 2005., , str. 50-53   
 Željko Batarilović: NK Otok : 1923. – 2003. : monografija , Osijek, 2003.,  
 library.foi.hr, "Vinkovački list" / "Novosti" 
 

1974-75
1974-75
Slavonija